Deux États portent le nom d'Amazonas :
 Amazonas (Brésil) ;
 État d'Amazonas (Venezuela).

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme